Antoine Blondin (1922-1991) – scrittore francese
 Charles Blondin (1824-1897) – circense e funambolo francese
 Ivanie Blondin (1990) – pattinatrice di velocità su ghiaccio canadese
 Marie-Anne Sureau Blondin (1809-1890) – religiosa canadese
 Thomas Mermillod Blondin (1984) – sciatore alpino francese
 Blondin - equipaggiamento da cava